Копривица — фамилия и топоним южно-славянского (черногорского или герцеговинского) происхождения.
 Копривица, Антон Глебович (род. 1991) — российский сноубордист, выступающий в бордеркроссе, мастер спорта России.
 Копривица, Василие (1919—1943) — югославский черногорский крестьянин, партизан Народно-освободительной войны, Народный герой Югославии.
 Копривица, Жарко — югославский баскетболист, отец Йована и Николы Копривица.
 Копривица, Йован — сербский и украинский баскетболист, сын Жарко Копривицы.
 Копривица, Лазар — сербский волейболист.
 Копривица, Нико (1889—1944) — хорватский политик, мэр Дубровника.
 Копривица, Никола — сербский баскетболист, сын Жарко Копривицы.
 Копривица, Славиша — югославский и сербский баскетболист.
 Копривица (Босния и Герцеговина) — географический регион в Боснии и Герцеговине.